Truxal meint:
 Chlorprothixen, ein Antipsychotikum
 John Groff Truxal (1924–2007), ein US-amerikanischer Elektrotechniker